Ehrich ist der Familienname folgender Personen:
 August Ehrich (1883–??), deutscher Kunstturner
 Bruno Ehrich (1861–1947), deutscher Historienmaler der Düsseldorfer Schule
 Carl Ehrich (1802–1886), deutscher Kantor und Organist
 Christian Ehrich (* 1980), deutscher Schauspieler
 Else Ehrich (1914–1948), Aufseherin in Konzentrationslagern
 Emil Ehrich (1908–1982), deutscher Ministerialbeamter und Autor
 Georg Ehrich (1921–1985), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Ehrich (* 1942), schwedischer Designer
 Heinrich Ehrich (1825–1909), deutscher Maler, Lithograf und Zeichenlehrer
 Jochen H. H. Ehrich (* 1946), deutscher Kinderarzt und Tropenmediziner
 Karin Ehrich (* 1954), deutsche Historikerin
 Konrad Ehrich (1888–1945), Regierungsrat in der Reichskanzlei
 Kurt Ehrich (1925–2004), deutscher Journalist in der DDR
 Margot Ehrich (Pauline, * 1936), deutsche Schriftstellerin
 Maria Ehrich (* 1993), deutsche Schauspielerin
 Max Ehrich (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Tänzer
 Michael Ehrich (* 1959), deutscher neuapostolischer Geistlicher
 Otto Ehrich (1897–1988), deutscher Kunstmaler und Aquarellist
 Rudolf Ehrich (eigentlich Rudolf Ehrlich; 1872–1924), mährisch-österreichischer Jurist und Komponist
 Verena Ehrich-Haefeli (* 1933), Schweizer Literaturwissenschaftlerin
 Werner Ehrich (1901–1975), deutscher Volkswirt und Politiker (DDP, FDP)
 William Ehrich (1900–1967), deutsch-amerikanischer Mediziner

Siehe auch:
 Ehrig
 Erich
 Großenehrich
 Wenigenehrich